Comitatul Linn, conform originalului din limba engleză, Linn County, este numele a patru comitate din patru state diferite din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Linn, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Linn, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Linn, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Linn, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Linn (dezambiguizare)
 Lynn (dezambiguizare)

 Comitatul Lynn, statul   -- (Categorie și format) 

respectiv

 Linn County (band)